Clavier-Übung (в более современном написании Klavierübung, буквально «упражнения для клавира») — общее название для сборников клавирной музыки конца 17-го — начала 18-го веков. Впервые такое название встречается у Иоганна Кунау в 1689 году. Позже термин стал в основном ассоциироваться с четырьмя публикациями Иоганна Себастьяна Баха Clavier-Übung.

Clavier-Übung у разных композиторов 
Следующие композиторы опубликовали произведения под названием Clavier-Übung:

 Иоганн Себастьян Бах:
 Clavier-Übung I: шесть партит, опубликованных отдельно в 1726—1730, а затем объединённых в один том в 1731.
 Clavier-Übung II: «Итальянский концерт» и «Французская увертюра» (1735).
 Clavier-Übung III: также известная как «Немецкая органная месса» (1739).
 Clavier-Übung IV: Ария с разнообразными вариациями, известная как «Гольдберг-вариации» (1741).
 Ферруччо Бузони
  (1918—1925)
 Кристоф Граупнер
 Leichte Clavier-Übungen (буквально «легкие упражнения для клавира») (ок. 1730)
 Иоганн Людвиг Кребс
 Clavier Ubung Bestehend in verschiedenen vorspielen und veränderungen einiger Kirchen Gesaenge (Нюрнберг, Ю. Ю. Хаффнер, ок. 1744)
 Clavier-Ubung bestehet in einer [. . . ] Suite [. . . ] Zweyter Theil (Нюрнберг, Ю. Ю. Хаффнер, ок. 1744)
 Clavier-Ubung bestehend in sechs Sonatinen … IIIter Theil (Нюрнберг, Ю. Ю. Хаффнер, ок. 1744)
 Иоганн Филипп Кирнбергер
 Clavierübungen mit der bachischen Applicatur, четыре тома, 1761—1766 годах
 Иоганн Кригер
 Anmuthige Clavier-Übung (1698 г.)
 Иоганн Кунау
 Neuer Clavier-Übung, erster Theil (1689)
 Neuer Clavier-Übung, anderer Theil (1692)
 Винсент Любек
 Clavier Übung (1728)
 Георг Андреас Зорге
 Clavier Übung в трех частях, 18 сонат для клавесина (1738 — ок. 1745)
 Clavier Übung в двух частях, 24 прелюдии для органа или клавикорда (1739—1742)

Использованная литература

Источники

Ссылки 
Музыка эпохи барокко